Бобёр:

 Обыкновенный бобр () — полуводное млекопитающее отряда грызунов.
 Бобёр (мех) — мех обыкновенного бобра.
 «Бобёр» — международный конкурс по информатике и компьютерной грамотности.
 «Бобёр» — российский телеканал.
 «Бобёр» — американский фильм-трагикомедия 2011 года.
Фамилия
 Бобёр, Антон Анатольевич (род. 1982) — российский футболист.
Реки
 Бобер (Бубр) — река в Чехии и юго-западе Польши, левый приток Одры.
 Бобер — река на Украине.

См. также